Wilhelm Sauer (1831-1916) – organaro tedesco
 Wilhelm Sauer (1865-1929) – scultore tedesco
 Wilhelm Sauer (1879-1962) – giurista tedesco